In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale cecoslovacca.

Collegamenti esterni
  Czechoslovakia - Record International Players su Rsssf.com
  Calciatori della Nazionale cecoslovacca su National-football-teams.com
  Calciatori della nazionale cecoslovacca su EU-Football.info

Cecoslovacca